Colin Deans, joueur de rugby écossais ;
Mickey Deans, musicien américain ;
Robbie Deans, joueur de rugby et entraîneur néo-zélandais.